Muttersprache steht für:

 Muttersprache, die in früher Kindheit erlernte Erstsprache
 Muttersprache (Verein), österreichischer Sprachverein
 Muttersprache (Zeitschrift), eine Zeitschrift der Gesellschaft für deutsche Sprache
 Muttersprache (Album), ein Studioalbum von Sarah Connor
 Muttersprache (Tournee), Konzerttournee von Sarah Connor
Siehe auch: